Kingittuarsukasik bezeichnet:
 Kingittuarsukasik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kingittuarsukasik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland